Акой — название населённых пунктов в Казахстане:

 Акой (бывшее Олеговка) — аул в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Акой (бывшее Просторное) — село в Шетском районе Карагандинской области.